Le terme Route 183 peut désigner plusieurs routes :
 Routes fédérales 183 et 183a, en Allemagne
 RS-183, au Brésil
 Route régionale 183 en Finlande
 Route nationale 183, en France